Родригес да Силва () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Родригес да Силва, Алешандре (более известный как Алеша́ндре Па́то; род. 1989) — бразильский футболист.
 Родригес да Силва, Рамон (род. 1990) — бразильский футболист.
 Родригес да Силва, Жадсон (известный как просто Жадсон; род. 1983) — бразильский футболист.
 Родригес да Силва, Рожер (род. 1985) — бразильский футболист.
 Родригес да Силва, Северино (род. 1936) — бразильский футболист.